Mateu Ametller (1937 - 2017) fou un escultor de Ciutadella de Menorca. La seva admiració per les cultures antigues que han tingut predilecció pel treball escultòric de la pedra, especialment l'egípcia i el seu respecte per la natura l'han dut a modelar una infinitat d'éssers humans i animals amb un clar regust faraònic. Moltes de les seves obres es troben escampades a jardins particulars i en propietats privades de tot Menorca per bé que a Ciutadella es poden contemplar algunes de les seves creacions en espais públics com ara el famós Gat de la rotonda del Canal Salat.

Referències 

Ciutadellencs
Artistes menorquins
Escultors balears contemporanis